Mosenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Mosenthal (1834–1896), deutsch-amerikanischer Musiker 
 Salomon Hermann Mosenthal (1821–1877), deutscher Dramatiker und Librettist